Флаг Ивановского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Ивановского сельского поселения — флаг муниципального образования Ивановское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края.
 Флаг сельского поселения Ивановское — флаг сельского поселения Ивановское Истринского муниципального района Московской области.
 Флаг сельского поселения Ивановское — флаг сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области.